Кидер има више значења:
 Округ Кидер (Северна Дакота)
 Кидер (Јужна Дакота)
 Кидер (Мисури)